est un dessin animé produit par Walt Disney sorti en 1952 ;
  est une chanson du chanteur américain Wilbert Harrison sortie en 1962, qu'il a réenregistrée en 1969 sous le titre , reprise notamment par le groupe américain Canned Heat en 1970 et par le chanteur britannique Bryan Ferry en 1976 ;
  est un album du chanteur Bryan Ferry sorti en 1976.